Confrides kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Confrides (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Confrides (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar